Fohlenweide ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Orte und Siedlungsplätze:
 Fohlenweide (Albstadt), Wohnplatz im Stadtteil Ebingen, Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Fohlenweide (Hofbieber), Siedlungsplatz des Ortsteils Langenbieber der Gemeinde Hofbieber, Landkreis Fulda, Hessen
 Fohlenweide (Otterfing), Häusergruppe des Weiler Heigenkamm, Gemeinde Otterfing, Landkreis Miesbach, Bayern
 Fohlenweide (Rastatt), Wohnplatz in der zentralen Gemarkung der Stadt Rastatt, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Fohlenweide (Schliengen), Hof im Ortsteil Liel der Gemeinde Schliengen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Fohlenweide (Sinsheim), Siedlungsplatz in der zentralen Stadtgemarkung von Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Fohlenweide (Bremgarten), Hof mit über hundertjähriger Pferdezucht in Bremgarten, Aargau

Straßen:
 An der Fohlenweide (Hähnlein-Alsbach), Straße in der Gemeinde Alsbach-Hähnlein, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Fohlenweide (Ingolstadt), Straße im Stadtteil Mitte, kreisfreies Ingolstadt, Bayern
 An der Fohlenweide (Ober-Ramstadt), Straße in der Stadt Ober-Ramstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Sonstiges:
 Fohlenweide, früherer Name eines Gestütes im Park Luisium im Stadtteil Waldersee, kreisfreies Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Fohlenweide von Dieburg, Naturschutzgebiet im Stadtgebiet von Dieburg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Naturerlebnispfad Fohlenweide, in Rain, Donau-Ries-Kreis, Bayern
 Fohlenweide (Untermünkheim), linke Talterrasse des Kochers bei Lindenhof, Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Graben von der Fohlenweide, linker Zufluss der Gersprenz bei Münster, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen